El término Gorkaya Balka  puede referirse a:

Gorkaya Balka (Novokubansk,  Krasnodar), localidad del raión de Novokubansk, en el krai de Krasnodar, en Rusia.
Gorkaya Balka (Novopokróvskaya,  Krasnodar), localidad del raión de Novopokróvskaya, en el krai de Krasnodar, en Rusia.
Gorkaya Balka (Sovetski,  Krasnodar), localidad del raión Sovetski, en el krai de Stávropol, en Rusia.
Río Gorkaya Balka, subafluente del río Kumá, al norte del Cáucaso en el sur de Rusia.